Minerva har flere betydninger:

 Minerva – gudinde i den romerske mytologi
 Minerva (tidsskrift) – dansk tidsskrift der udgaves i perioden 1785 – 1808
 Minerva Motors – en tidligere belgisk bilproducent
 Minerva Film – et tidligere dansk filmselskab
 Minerva (elevforening) – Danmarks ældste eksisterende elevforening (grundlagt 1860); tilknyttet Viborg Katedralskole
 Minerva (telefoncentral) – indtil automatiseringen en telefoncentral i Indre By (samme distrikt som Byen og Palæ)
 Minerva-klassen – en italiensk korvetklasse
 Minerva-modellen – en sociologisk model til segmentanalyse